Tom Kristensen (Deens schrijver), Deens schrijver (1893-1974)
 Tom Kristensen (Noors schrijver), Noors schrijver, zanger en gitarist (1960)
 Tom Kristensen (autocoureur), Deens voormalig autocoureur (1967)
 Tom Kristensen (film), documentairefilm van Hagen Hasselbalch (1945)

Zie ook 
 Tom Christensen (ijshockeyspeler) - Noors ijshockeyspeler (1944)
 Tom Christensen (politicus), Canadees politicus (1966)
 Tommy Christensen, Deens voormalig voetballer (1961)